New Shoreham kan syfta på följande platser:

 New Shoreham, Rhode Island – en stad i Washington County, Rhode Island, USA
 New Shoreham (valkrets), England
 Shoreham-by-Sea – en stad i Adur, West Sussex, England